Peder Jensen är namnet på flera olika personer.

 Peder Jensen (Galen), ärkebiskop av Lund 1334-1355 
 Peder Jensen (ärkebiskop 1390–1391) av Lund
 Peder Jensen Lodehat (död 1416), dansk politiker samt biskop i Växjö, Århus och Roskilde
 Peder Jensen Hegelund (1542–1614), dansk biskop och psalmförfattare
 Peder Jensen Roskilde (1575–1641), dansk poet
 Peder Jensen (konstnär) (1892–1977), svensk skulptör